

Patronyme 

 Adolphe Barette, un homme politique français, édile de Vernon (Eure) ;
 Raoul Barette, un élu au Comité central du Parti communiste français.

Vêtement 
 Barrette (liturgie) : coiffe portée par des ecclésiastiques

Sport 
 Barette aquitaine